LAB steht für:
 LAB (Band), finnische Rockband
 Lactic Acid Bacteria, siehe Milchsäurebakterien
 Langile Abertzaleen Batzordeak, baskische Gewerkschaft
 League of American Bicyclists
 Liber Antiquitatum Biblicarum, eine antike jüdische Schrift
 Lindener Aktien-Brauerei
 Lloyd Aéreo Boliviano, ehemalige bolivianische Fluggesellschaft
 Lyman-Alpha-Blob, Klasse astronomischer Objekte, siehe Lyman-Alpha-Emitter
 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI), siehe Erstaufnahmeeinrichtung (Deutschland)
 Bahnhof Annaburg (DS100-Code), denkmalgeschützter Bahnhof von Annaburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Annaburg #Annaburg

L.A.B. steht für:
 L.A.B., neuseeländische Reggae-Band

Lab steht für:
 Lab, Enzym zur Käseherstellung
 Llap (Fluss), Fluss im Kosovo
 Laboratory, siehe Reallabor, FabLab und Hackerspace

Láb steht für:
 Láb, westlichste Gemeinde der Slowakei

lab steht für:
 Linearschrift A (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Lab-Farbraum
 Laab
 Lap

Abkürzung